Krung Thonburi Football Club (Thai: สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรี) ist ein thailändischer Fußballverein aus dem Bezirk Thonburi der thailändischen Hauptstadt Bangkok, der bis 2017  in der Thai League 3 (Lower-Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielte. Für 2018 wurden keine Lizenzunterlagen eingereicht. Der Verein wurde vom Verband für zwei Jahre gesperrt. Sollte der Verein den Spielbetrieb wieder aufnehmen, muss er 2020 in der Thailand Amateur League, Region Bangkok, starten.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2010 gegründet und startete im Khǒr Royal Cup (ถ้วย ข.) und spielte da bis 2011. 2012 spielte der Verein in der Regional League Division 2 in der Region Bangkok. 2013 wechselte man die Region und spielte bis 2015 in der Region Central/West. 2016 startete der Verein in der Region West. Mit Einführung der Ligareform 2017 spielte der Verein in der Thai League 3 in der Lower-Region. Da der Verein für 2018 keine gültigen Lizenzierungsunterlagen beim Verband eingereicht hat, wurde er für zwei Jahre automatisch gesperrt. 2020 kann der Verein wieder in der Thailand Amateur League, Region Bangkok, starten.

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2 - West
 2016 - 2. Platz

Stadion 
Der Verein trug seine Heimspiele im 	Mahidol University Salaya Campus Stadium in Phutthamonthon in der Provinz Nakhon Pathom aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 2000 Zuschauern und ist Eigentum der Mahidol-Universität.

Spielstätten seit 2012

Torschützen

Saisonplatzierung

Liga

Pokal

Weblinks 
 Krung Thonburi FC bei soccerway.com
 Krung Thonburi FC bei transfermarkt.de

Gegründet 2010
Fußballverein aus Bangkok